WAD ima više značenja.
 -{Doom WAD}-, fajl format
 -{Wii WAD}-, fajl format